Gewichtsfaktor steht für:

 Gewichtsfaktor (Klettern), das Gewichtsverhältnis zwischen Kletterndem und Sicherndem
 Gewichtsfaktor (Faserstoffe), Maß für Fasern und Fasermischstoffe
 Gewichtsfaktor (Seil- und Hebetechnik), Maß für das Verhältnis von Länge und Gewicht eines Seiles oder Filaments

Siehe auch:
 Gewicht, Gewichtung (Begriffsklärung)